Ву́лиця Шляховикі́в — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Шляховиків — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Шляховиків — вулиця в місті Миргород Полтавської області.
 Вулиця Шляховиків — вулиця в місті Яготин Київської області.

Вулиці